Donimierz (Pommeren), een plaats in het Poolse district Wejherowski, woiwodschap Pommeren
 Donimierz (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Szczecinecki, woiwodschap West-Pommeren